Ricochet puede referirse a:

 La modificación del videojuego Half-Life.
 El álbum del grupo de música electrónica Tangerine Dream.
 El quinto episodio de la segunda temporada de la serie de televisión Thunderbirds.
 La canción del grupo de metal alternativo Faith No More.
 La película de 1991 dirigida por Russell Mulcahy.
 El personaje de Marvel, Ricochet, miembro de los slingers.
 El personaje protagonista de la serie animada "Mucha Lucha"
 El nombre de luchador de Trevor Mann.
 Al proyecto de software Ricochet, de mensajería instantánea.
Tipo de golpe de arco, en instrumentos de madera.
 El ricochet (balística), rebote de proyectiles.
 Al personaje Ricochet del videojuego para dispositivos móviles Brawl Stars.